XXVII. Olimpijske igre - Sydney 2000.

XXVII. Olimpijske igre održane su 2000. godine u Sydneyu, u Australiji. MOO je 1993. godine birao domaćina između sljedećih gradova: Pekinga, Berlina, Istanbula i Manchestera.

Po općoj ocjeni, s obzirom na sjajan nivo organizacije, kvalitetu športskih natjecanja, ljubaznost domaćina i fantastičnu atmosferu koja je vladala cijelo vrijeme Igara Igre su proglašene "najboljim Olimpijskim igrama u dotadašnjoj povijesti".

Na spektakularnom otvaranju je Olimpijski plamen na stadionu upalila Cathy Freeman, koja je kasnije na istim Igrama osvojila zlato u atletici (utrka na 400 m). Time je postala prva osoba koja je na istim Igrama bila počasni palitelj baklje i osvajač zlatne medalje. Kao pripadnik izvorne domorodačke manjine Aboridžina, Freeman je svojim postignućem postala australska heroina za sva vremena.

Rekordan broj od 199 nacija je sudjelovao na Igrama, a jedina članica MOO koja nije sudjelovala bio je Afganistan, čiji nastup je zabranio tadašnji afganistanski talibanski režim iz vjerskih razloga.

U program Igara je uključen triatlon.

U natjecateljskom programu su se istaknuli sljedeći pojedinci i događaji:
 Plivač Ian Thorpe iz Australije, tada star svega 17. godina, je osvojio tri zlatne i dvije srebrne medalje. Posebno su upečatljivi bili svjetski rekord na 400 m slobodno, te nastup u štafeti 4x100 m slobodno kada je Thorpe u zadnjoj dionici nadoknadio veliki zaostatak za do tada vodećom štafetom SAD-a i pri tome pomogao svojem timu osim zlata oboriti i dotadašnji svjetski rekord.
 Steve Redgrave, veslač iz Velike Britanije, je zlatnom medaljom u četvercu bez kormilara ostvario svoju petu zlatnu medalju na petim Igrama za redom.
 Kamerun je osvojio povijesnu zlatnu medalju u finalu nogometnog turnira, pobijedivši Španjolsku nakon izvođenja jedanaesteraca.

Hrvatska na OI u Sydneyu 2000 
Hrvatska je na ovim Igrama nastupila s 91 športašem u 12 športova, a osvojene su dvije medalje: zlato u dizanju utega te bronca u veslanju. Više o nastupu hrvatskih športaša na Igrama u Sydneyu pogledajte u članku Hrvatska na OI 2000.

Popis športova 
Plivaje, skokovi u vodu, vaterpolo i sinkronizirano plivanje se smatraju jednim športom).

Demonstracijski šport su bile paraolimpijske utrke u atletici.

Popis podjele medalja 
(Medalje domaćina i Hrvatske posebno istaknute)

2000